Fangophilina är ett släkte av svampdjur. Fangophilina ingår i familjen Tetillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Fangophilina